Слово Кантемір може мати різні значення:

Прізвище 
 Кантемір Антіох (1671—1726) — господар Молдавського князівства 1695—1700 рр. та 1705—1707 рр.
  (1708—1744) — російський письменник і поет, громадський діяч. Син Дмитрія Кантеміра.
 Кантемір Василь — керівник Кіцманського районного проводу Буковинської округи ОУН (б).
 Кантемір Димитрій (1673—1723) — молдавський і російський державний діяч, науковець, композитор, письменник. Господар Молдавського князівства 1693 року й 1710—1711 рр.
 Кантемір (Кантімур) — великий татарський військовий і політичний діяч, засновник і перший ватажок Буджацької орди.
 Кантемір Катерина Дмитрівна (у заміжжі Голіцина; 1720—1761) — дочка Дмитрія Кантеміра.
 Кантемір Омелян — сотник Буковинського Куреня, 3-ї Стрілецької дивізії Армії УНР.

Топонім 
 Кантемір — місто у Молдові, адміністративний центр Кантемірського району.
 Кантемір — річка в Україні, в межах Тарутинського району Одеської області.